Roith steht für:
 Roith (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Roith (Kirchroth), Ortsteil der Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Roith (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Roith (Mintraching), Ortsteil der Gemeinde Mintraching, Landkreis Regensburg, Bayern
 Roith (Teugn), Ortsteil der Gemeinde Teugn, Landkreis Kelheim, Bayern
 Roith (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern

 Roith (Gemeinde Aspach), Ortschaft von Aspach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Roith (Gemeinde Bad Ischl) Ortschaft von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Roith (Gemeinde Braunau), Ortschaft von Braunau am Inn, Oberösterreich
 Roith (Gemeinde Ebensee), Ortschaft von Ebensee, Oberösterreich
 Roith (Gemeinde Edt), Ortschaft in der Gemeinde Edt bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Roith (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft der Gemeinde Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Roith (Gemeinde Hohenzell), Ortschaft von Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Roith (Gemeinde Puchkirchen), Ortsteil von Puchkirchen am Trattberg, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Roith (Gemeinde Regau), Ortschaft der Marktgemeinde Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Roith (Gemeinde Rüstorf), Ortschaft der Marktgemeinde Rüstorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Roith (Gemeinde St. Johann), Ortschaft der Gemeinde Sankt Johann am Walde, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Roith (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Taufkirchen an der Trattnach, Oberösterreich
 Roith (Gemeinde Unterach), Ortsteil von Unterach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Roith (Gemeinde Zell), Ortschaft der Gemeinde Zell am Pettenfirst, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Roith ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Roith (* 1959), deutscher Dartspieler
 Christian Roith (1905–1969), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern 

Siehe auch:
 Schloss Roith
 Reuth